La Isla Km 10 är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Tihuatlán och delstaten Veracruz, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Mexico City. La Isla Km 10 ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt La Isla Km 10 är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om La Isla Km 10. Runt La Isla Km 10 är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Poza Rica de Hidalgo,  km sydost om La Isla Km 10. Omgivningarna runt La Isla Km 10 är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser 

Orter i Veracruz